Саудовская лига 1992/1993 () — 17-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сезон начался в 1992 году и завершился 23 июля 1993 года.

Клубы

Турнирная таблица

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте goalzz.com 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1992/1993
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1992 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993